Osoby o tym nazwisku:

 Bartłomiej Kwiatek − polski powożący, trener, medalista mistrzostw świata w powożeniu
 Józef Kwiatek − polski działacz socjalistyczny i dziennikarz
 Józef Kwiatek − polski socjolog, pedagog, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm
 Krzysztof Kwiatek − polski lekarz weterynarii